Де Гаспарис, Аннибале (9 ноября 1819 — 21 марта 1892) — итальянский астроном.
 (4279) Де Гаспарис — астероид главного пояса, который был открыт 19 ноября 1982 года.
 Де Гаспарис — небольшой древний ударный кратер в материковой юго-западной области видимой стороны Луны.